Алексе́й Поспе́лов: Поспелов, Алексей Иванович (1846—1916) — русский врач, заслуженный профессор Московского университета, основатель московской школы дерматовенерологов.
 Поспелов, Алексей Константинович (в монашестве Димитрий; 1861—1952) — епископ Русской православной церкви, викарий Рязанской епархии.